Die ASB Classic 2006 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Auckland. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 31. Dezember 2005 bis 7. Januar 2006 statt.

Im Einzel gewann Marion Bartoli gegen Wera Swonarjowa mit 6:2 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Jelena Lichowzewa / Wera Swonarjowa mit 6:3 und 6:4 gegen Émilie Loit / Barbora Strýcová.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Auckland